Rubberboom is de verzamelnaam van rubberleverende bomen, waaronder:
 Braziliaanse rubberboom (Hevea brasiliensis), gebruikt voor de winning van rubber
 Indische rubberboom (Ficus elastica), tot het begin van de twintigste eeuw gebruikt voor de winning van rubber

Daarnaast is er nog een veelheid aan planten waaruit commercieel rubber gewonnen wordt, vooral uit de families Sapotaceae, Moraceae, Compositae, Apocynaceae, Asclepiadaceae en Euphorbiaceae, waaronder:
 Castilla elastica
 Crytostegia grandiflora
 Crytostegia madagascariansis
 Funtimia elastica
 Hevea benthamiana
 Hevea guianensus
 Landolphia gentilli
 Landolphia heudelotii
 Landolphia kirkii
 Landolphia owariensis
 Manihot dichotoma
 Manihot glaziovii
 Manilkara bidentata, Balata
 Manilkara zapata
 Palaquim gutta
 Parthenium argentatum
 Taraxacum kok-saghyz, een Russische paardenbloem
 Taraxacum megalorhizon

Zaadplanten